Un monstre désigne généralement un individu ou une créature, réel ou fictif, dont l'apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société.

Le terme désigne en particulier :
 en littérature : un monstre est un plan sommaire ou une première ébauche d'une œuvre ;
 en mathématiques, le groupe Monstre et le groupe Bébé Monstre font partie des groupes sporadiques ;
 en musique : un monstre est un texte formé de syllabes, dénué de sens, qu'un compositeur donne au parolier pour lui indiquer le rythme et la mesure ;
 pour les ordures ménagères : un monstre est un objet trop volumineux pour être en enlevé par le service de collecte des ordures ;
 le monstre de Gila est une espèce de sauriens venimeux de la famille des Helodermatidae ;
 Monstre, série télévisée américaine de 2022.

Références